Rathje ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Rathje (1895–1947), deutscher Filmproduktionsleiter
 Heiner Rathje (1943–2005), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Johannes Rathje (1879–1956), deutscher Journalist und liberaler Politiker
 Katja Rathje-Hoffmann (* 1963), schleswig-holsteinische Politikerin (CDU) 
 Mike Rathje (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 William L. Rathje (1945–2012), US-amerikanischer Archäologe
 Winfried Rathje, deutscher Basketballspieler

Siehe auch
 Rathke